Базю-Ор (фр. Bazus-Aure) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї.
 Базю-Нест (фр. Bazus-Neste) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї.